Стра́утманис () — латышская фамилия. Известные носители:

 Страутманис, Аугуст (1907—1990) — латвийский и советский шахматист, чемпион Латвии по шахматам в 1948 году.
 Страутманис, Иварс (1932—2017) — советский и латвийский архитектор и художник-график.
 Страутманис, Пётр Якубович (1919—2007) — латвийский советский государственный деятель.